Game Over – książka Davida Sheffa z 1993 roku
 Game Over – album zespołu Nuclear Assault z 1986 roku
 Game Over – album rapera Azada z 2006 roku
 Game Over – singel piosenkarki Sashy Strunin z 2011 roku